Pacific Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 Pacific Creek (Mayflower Creek), Colorado 
 Pacific Creek (North Fork Mokelumne River), Kalifornien 
 Pacific Creek (Nyack Creek), Montana 
 Pacific Creek (Fall Creek), Oregon 
 Pacific Creek (Little Sandy Creek), Wyoming 
 Pacific Creek (Snake River), Wyoming 

in Kanada:
 Pacific Creek (Wood River), British Columbia
 Pacific Creek (Stranger Lake), Ontario